Меренра:

 Меренра I — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 2285 — 2279 годах до н. э.
 Меренра II — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 2219 — 2218 годах до н. э.